Молдавия 
 Логанешты — село в Криулянском районе.
 Логанешты — село в Хынчештском районе.

Россия
 Лагонешт (Логанешты) — село, существовавшее на территории Партизанского района Приморского края (1907—1967).